Christenson ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Christenson (1875–?), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Eric A. Christenson (* 1956), US-amerikanischer Botaniker
 James H. Christenson (* 1937), US-amerikanischer Physiker
 Larry Christenson (1928–2017), US-amerikanischer lutherischer Pfarrer und Autor
 Micah Christenson (* 1993), US-amerikanischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Christensen (Begriffsklärung)
 Kristensen